Municipio de San Jorge kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de San Jorge, El Salvador, Departamento de San Miguel,

Guatemala 

 Municipio de San Jorge (kommun), Departamento de Zacapa,